Евангелическая церковь Иоанна (), называемая также «Городская церковь» (), — самая крупная евангелическая церковь в Дюссельдорфе (Северный Рейн-Вестфалия, Германия). Названа в честь апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. В церкви регулярно проводятся концерты духовной и светской музыки.

Расположение 
Церковь Иоанна расположена в конце улицы  (Berliner Allee) городского района Штадтмитте. Напротив главного входа находится площадь Мартина Лютера с ,  и остатками разрушенного во Вторую мировую войну .

История 
В 1824 году по настоянию прусских властей города лютеранская и реформатская общины были объединены в Евангелический союз. Встал вопрос о строительстве евангелической городской церкви. Длительное обсуждение привело к тому, что только в 1859 году приняли окончательное решение о строительстве церкви. Переговоры с городской властью о земельном участке под застройку продолжались до 1874 года. Одновременно велись дискуссии об архитектурном проекте новой церкви. В итоге, в 1869 году был принят проект архитекторов  и , но и он претерпел ряд изменений в процессе доработки. В 1875 году заложен фундамент церкви, которую 6 декабря 1881 года освятили.

Церковь построена в неороманском стиле направления историзм.

12 июня 1943 года союзная авиация в очередной раз бомбила Дюссельдорф, и на этот раз церковь Иоанна была почти полностью разрушена. После войны в связи с перепланировкой улиц и новым строительством обсуждался вопрос о новом строительстве церкви, но в итоге решили восстановить церковь по старому архитектурному плану. Уже в марте 1953 года церковь открыли. Значительная внутренняя перепланировка производилась в 1997 и 2008 годах.

Орган

Общая характеристика 
Большой механический орган церкви Иоанна был построен в 1953—1954 годах гамбургским органным мастером  и в 2001 году стал считаться устаревшим. С того времени шпильтрактуры педалей и регистров переделаны на электрические. В то же 2001 году электрическим стало и коппелирование.

Мануалы (I—IV + Педаль) и регистры (1-66) 

 :
 Механическое нормальное коппелирование: III/II, IV/II, I/P, III/P
 Электрическое нормальное коппелирование (2001): I/II, III/II, IV/II, III/I, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P
 Электрическое субоктав-коппелирование (2001): III/II, III/III
 Электрическое супероктав-коппелирование (2001): III/II, III/III
  (2001): MIDI-интервейс с синтезатором.

Колокола 
Самый внушительный евангелический перезвон Дюссельдорфа осуществляется пятью колоколами при ударных звучаниях a0, c1, d1, e1 и g1. Наименьший и оба самых больших колокола отлиты на  в 1952 году. Два остальных колокола — памятники колокольного литья 1782 и 1860 годов. Все колокола надёжно закреплены в коленчатых стальных хомутах.

Примечания

Литература 
 (в электронной форме сборник опубликован университетской библиотекой Дюссельдорфа)
  (в электронной форме сборник опубликован университетской библиотекой Дюссельдорфа).

Ссылки 
 
 

Храмы, построенные в 1881 году
Евангелические храмы Дюссельдорфа
Дюссельдорф
Появились в 1881 году в Германии